Příjmení Vedral nosí více různých osobností:

 Jakub Vedral (* 1977) – producent živého umění, pouličního divadla a nového cirkusu
 Jan Vedral (* 1955) – český dramatik a teatrolog
 Jarmila Vedralová (* 1976) – česká úřednice, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
 Jaroslav Vedral-Sázavský (1895–1944) – československý voják a generál
 Josef Vedral (1924–1975) – československý fotbalista
 Josef Vedral (generál) (1886–1979) – Ing., brigádní generál, velitel zemského dělostřelectva v Košicích do roku 1939

Externí odkazy